Norbertijnenklooster, ook wel Antoniusboomgaard genoemd, een voormalig klooster in Haarlem, Nederland.
 Norbertijnenklooster van Krakau, een klooster in Krakau, Polen